Il doppio del RCA Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Knowles e Daniel Nestor erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Mario Ančić e Andy Ram hanno battuto in finale 2–6, 7–6 (7–5), 7–5 Diego Ayala e Robby Ginepri.

Teste di serie
 Justin Gimelstob /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Jordan Kerr /  Johan Landsberg (quarti di finale)
 Brandon Coupe /  Jim Thomas (semifinali)
 Jan-Michael Gambill /  Brian Vahaly (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Indianapolis Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003